I43 ou I-43 peut faire référence à :
 I-43, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 43, une autoroute américaine reliant Milwaukee à Green Bay ;
 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres